Alost, une ville située en Région flamande, en Belgique ;
 Alost, une section de la ville belge de Saint-Trond ;
 Alost, une principauté féodale située dans le territoire de l'actuelle Belgique.